Cureton ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Cureton (* 1981), australischer Ruderer
 Earl Cureton (* 1957), amerikanischer Basketballer
 Jamie Cureton (* 1975), englischer Fußballer
 William Cureton (1808–1864), englischer Orientalist

im NRHP gelistete Objekte:
 Cureton House, in City Unavailable, South Carolina, ID-Nr. 90000094
 Cureton-Huff House, in Simpsonville, South Carolina, ID-Nr. 83002196